Llanura danubiana puede ser una traducción de:
El nombre serbio aproximado (Podunavska nizija - literalmente: Depresión danubiana) para la parte serbia de la llanura panónica, véase Llanura danubiana (Serbia). 
el nombre serbio (Podunavska nizija) y húngaro (Dunamenti síkság - literalmente: Depresión danubiana) para una parte del Gran Alföld.
el nombre eslovaco (Podunajská nížina -literalmente: Depresión danubiana) para la parte eslovaca del Pequeño Alföld, véase Depresión danubiana.
el nombre eslovaco (Podunajská rovina - literalmente: llano danubiana) para una parte de la Podunajská nížina, véase llano danubiano.
el nombre búlgaro (Dunavska ravnina - literalmente: Llanura danubiana) y el nombre rumano (Câmpia Dunării) para un grupo de llanuras y depresiones en Rumania, Bulgaria y Serbia, véase Llanura danubiana (Bulgaria) y llanura valaca.
el nombre alemán (Donauebene) para una región en Baviera, véase Llanura danubiana (Baviera).